Lawrence von Arabien steht für:

 T. E. Lawrence (Thomas Edward Lawrence; 1888–1935), britischer Archäologe, Geheimagent und Schriftsteller
 Lawrence von Arabien (Film), einen Spielfilm über T. E. Lawrence
 Lawrence von Arabien (Biographie), die autorisierte Biographie über T. E. Lawrence